Пер Эклунд (, род. 21 июня 1946 года в Сконнеруде, Швеция) — шведский автогонщик, специализировавшийся в таких дисциплинах как Ралли и Ралли-кросс. Чемпиона Европы по ралли-кроссу 1999 года. «Никогда нельзя сдаваться» — его девиз, в 1998 году он опубликовал биографию с одноименным названием.

Карьера

Чемпионат мира по ралли 
Эклунд был пилотом заводской команды SAAB с 1970 по 1979 год. После того как SAAB ушёл из ралли, участие Эклунда в чемпионате стало редким явлением. В 1982 году он закончил чемпионат на лучшем для себя месте — 5-м. Последнее выступление Ралли Великобритании 1997 года.

Ралли-кросс 
Эклунд в течение всей карьеры принимал участие в гонках Ралли-кросс, выиграв первую в истории Швеции гонку в городе Хедермоа в 1971 году. Сначала он выступал на Saab 96 V4, затем на Saab 99 в различных её модификациях. В настоящее время он один из лучших гонщиков в чемпионате Европы по Ралли-кроссу под эгидой FIA.

Достижения

Достижения в Ралли-кроссе 
  1999 год, (автомобиль SAAB 9-3).
 Серебряный призёр  1998, 2002, 2003, (автомобиль SAAB 9-3).
 Бронзовый призёр  2000 и 2001, (автомобиль SAAB 9-3).
 Чемпион Швеции по ралли-кроссу 2004.

Победы в чемпионате мира по ралли

Победы в чемпионате Европы по ралли 
Всего 17 подиумов

Результаты

Чемпионат мира по ралли 
Эклунд принимал участие также в Ралли Финляндии 1990 (сход), Ралли Великобритании 1990 (12 место), Ралли Швеции 1996 (17 место), Ралли Великобритании 1990 (сход)

Чемпионат Европы по ралли-кроссу

Division 2

Division 1

Ссылки 
 Пер Эклунд на РаллиБазе

Раллисты Швеции
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Пилоты WRC из Швеции
Ралли-кроссмены по алфавиту
Пилоты чемпионата мира по ралли-кроссу
Пилоты чемпионата Европы по ралли-кроссу